Тази страница представлява списък, който включва всички италиански пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първите италиански пилоти участвали във Формула 1

Световни шампиони

Резултати на италианските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com